

Lokalizacje

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Ithaca – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Gratiot
 Ithaca – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders
 Ithaca – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tompkins
 Ithaca – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Darke
 Ithaca – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Ithaca (ang. Ithaca Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tompkins
 Ithaca (ang. Ithaca Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland

Pozostałe 
 (1151) Ithaka – planetoida z pasa głównego asteroid
 Ithaca Chasma – dolina ryftowa na obszarze jednego z satelitów Saturna, Tetydy
 Ithaca College – amerykańska uczelnia założona w 1892 roku w mieście Ithaca
 Ithaca Hours – waluta lokalna w miejscowości Ithaca w Stanach Zjednoczonych

Zobacz też 
 Itaka